Fundu Văii ist der Name folgender Orte in Rumänien:

 Fundu Văii (Bacău), Dorf im Kreis Bacău
 Fundu Văii (Lipovăț), Dorf im Kreis Vaslui
 Fundu Văii (Poienești), Dorf im Kreis Vaslui